Miejscowości w USA:
 Des Lacs – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward
Gminy w USA:
 Des Lacs (ang. Des Lacs Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward